

Geografia
 Caines – comune italiano della provincia autonoma di Bolzano

Persone
 Daniel Caines – ex velocista britannico
 Eleanor Caines – attrice statunitense
 George Caines – avvocato statunitense